{{DISPLAYTITLE:(5961) 1989 YH1}}

(5961) 1989 YH1 (1989 YH1, 1953 FM1, 1979 FP1, 1983 GK2) — астероїд головного поясу, відкритий 30 грудня 1989 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,509.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5901-6000)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1989
Головний пояс астероїдів